Takuya Satō – calciatore giapponese
 Takuya Satō – doppiatore giapponese
 Takuya Satō – regista e sceneggiatore giapponese